A112 oder A 112 steht für:
 Autobianchi A112

Autostraßen:
 Autobahn 112 (Belgien)
 Autoroute A112 in Frankreich
 A112 road im Vereinigten Königreich

A1112